YSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Squirrel Cove (Canada)